Лаговари () — румынская фамилия. Известные носители:

 Лаговари, Александр (1854—1925) — румынский государственный, политический и общественный деятель, премьер-министр Королевства Румыния (1918).
 Лаговари, Иоан (1844—1907) — румынский государственный, политический и дипломатический деятель. Министр иностранных дел Королевства Румыния (1899—1900 и 1907).
 Лаговари, Якоб (1846—1907) — румынский военачальник и государственный деятель, министр иностранных дел Королевства Румыния (1904—1907).